Natalja Biechtieriewa (ur. 1924, zm. 2008) – rosyjska neurobiolog i psycholog
 Piotr Biechtieriew  (ur. 1886, zm. 1938) – rosyjski inżynier i wynalazca
 Władimir Biechtieriew (ur. 1857, zm. 1927) – rosyjski neurolog i psychiatra